

Musica 
 Classics – album di Kenny Rogers e Dottie West del 1979
 Classics – album dei Triumph del 1989
 Classics – album di Mike Francis del 1992
 Classics – album di Aphex Twin del 1994
 Classics – album di Patty Loveless del 1999
 Classics – album di Sarah Brightman del 2001
 Classics – album di Dj Kamo del 2004
 Classics – album dei Ratatat del 2006
 Classics – album di George Canyon del 2007
 Classics – album degli Era del 2009
 Classics – album degli She & Him del 2014

Altri progetti